Galanggang (Batujajar), een plaats in Indonesië
Galanggang (Batang Onang), een plaats in Indonesië